Mühlebach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Mühlebach VS, Ortschaft der Gemeinde Ernen, Bezirk Goms, Kanton Wallis, Schweiz
 Mühlebach bei Amriswil, Ortschaft der Gemeinde Amriswil, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz

Ortsteile:
 Mühlebach (Stadt Zürich), Quartier der Stadt Zürich im Kreis 8, Kanton Zürich
 Mühlebach (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Dornbirn), Ortsteil der Stadt Dornbirn, Vorarlberg

Gewässer:
 Mühlebach (Angenbach), rechter Zufluss des Angenbachs oder Mambachs bei Wölflisbrunn, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Breitach), Zufluss der Breitach, Vorarlberg
 Mühlebach (Dischinger Bach), linker Zufluss des Dischinger Bachs in Oberdischingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Feuerbach), linker Zufluss des Feuerbachs bei Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Flappach), rechter Zufluss der Flappach (Stadtbach) nahe Ittenbeuren (Ravensburg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Glatt) oder Mahlbach, linker Zufluss der Glatt bei Glatten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Nettenbach), rechter Zufluss des Nettenbachs bei Weiler (Moos), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Rauti), rechter Zufluss der Rauti in Glarus Nord im Schweizer Kanton Glarus
 Mühlebach (Rhein), zwei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Mühlebach (Rhein, Hohentengen am Hochrhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Rhein, Basel) oder Dorfbach, früherer linker Zufluss des Rheins in Basel, Kanton Basel-Stadt
 Mühlebach (Rheinsee), Zufluss des Rheinsees (Teil vom Untersee des Bodensees) beim Schloss Marbach zwischen Wangen (Öhningen) und Hemmenhofen (Gaienhofen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Riederbach), linker Oberlauf des Riederbachs (zur Biber) bis Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Saubach), rechter Zufluss des Saubachs (zur Radolfzeller Aach), vor Mühlhausen im Hegau, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Scherzach) oder Schlierbach, rechter Zufluss der Scherzach in Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zur Ostrach) bei Waldbeuren (Burgweiler), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlebach (Töss), rechter Zufluss der Töss von links vor Steg im Tösstal, Gemeinde Fischenthal, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Naturschutzgebiet:
 Mühlebach (Naturschutzgebiet), ehemaliges Naturschutzgebiet am Mühlebach (Tiefenbach) bei Waldbeuren (Burgweiler), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Mühlebach ist ein Familienname:
 August Mühlebach (1872–1934), Schweizer Politiker und Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Beutenmühlebach
 Butten- und Sturmtobel-Mühlebach
 Herrenmühlebach
 Mühlbach (Begriffsklärung)
 Mühlenbach (Begriffsklärung)